Equilibri hidroestàtic (del seu nom en anglès Hydrostatic Equilibrium), situació d'equilibri mecànic en un fluid
 Health and Safety Executive, autoritat independent britànica encarregada de la seguretat i salut laboral
 Història sanitària electrònica, registre informatitzat de les dades mèdiques personals
 Encefalitis per herpes (del seu nom en anglès Herpes Simplex Encephalitis), encefalitis causada pel virus de l'herpes simple